Шегарка:

 Шегарка — река на севере Новосибирской и юге Томской областей, левый приток Оби.
 Шегарка — разговорное название села Мельниково Томской области (бывш. Шегарское).
 Старая Шегарка — деревня в Шегарском районе Томской области на берегу Оби, рядом с Шегарским мостом. До  переноса в 1941 году райцентра на пригорок в село Шегарка/Мельниково это было село Богородское, центр Богородской волости Томского уезда, позднее Шегарского района.
 Шегарка — бывшая деревня Кемеровской области, поглощённая посёлком Яя. [1], [2], [3]